Marokkokrise bezeichnet

 eine internationale Krise 1904/06, siehe Erste Marokkokrise;
 eine internationale Krise 1911, siehe Zweite Marokkokrise.